Lindauer – abitanti di Lindau (Svizzera)
Lindauer – abitanti di Lindau